Nevidzany può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
 Nevidzany, comune del distretto di Zlaté Moravce, nella regione di Nitra
 Nevidzany, comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín